El topónimo Benwood puede hacer referencia a dos lugares de Estados Unidos:

 Benwood, un área no incorporada en el estado de Indiana.
 Benwood, una ciudad en el estado de Virginia Occidental.